Ольша́ны, в 18 веке также Ольшана () — посёлок городского типа, Ольшанский поселковый совет, Харьковский район, Харьковская область, Украина.

География 
Посёлок городского типа Ольшаны находится в 22 км от райцентра Дергачи на реках Лосык и Криворотовка (в Ольшанах называется Нецвитай), которые сливаются в одну реку Криворотовка. Эта река через 2 км впадает в реку Уды (правый приток), выше по течению примыкают сёла Гуковка и Ярошовка, ниже по течению на расстоянии в 1 км — село Двуречный Кут.

История 
 Поселение было основано в 1650-е годы (согласно «Истории городов и сёл УССР», около 1655) выходцами из-за Днепра (переселенцами из Богуславской Ольшаны на Киевщине, которые спасались на Слобожанщине от польского гнета). Основателем считается глава переселенцев и представитель старшинского казачьего рода Семен Ковалевский. С конца XVII века — сотенное местечко Харьковского слободского казацкого полка, центр Ольшанской сотни.
 В XVIII веке Ольшаны были укреплённым городом.
 В 1741 году была построена православная Николаевская церковь во имя Николая Мирликийского.
 С 1765 года — центр Ольшанского либо Олешанского комиссарства Харьковской провинции Слободской губернии.
 Население в 1779 году для окружающих населённых пунктов большое — 2695 мужчин, в подавляющем большинстве войсковых обывателей (женщины не учитывались, так как не платили налогов).
Население местечка Ольшана в 1779 году, согласно «Ведомости, исъ какихъ именно городовъ и уездовъ Харьковское наместничество составлено и сколько было въ нихъ душъ на 1779 годъ», было довольно большим и составляло 2695 душ (учитывались только мужчины). Таким образом, Ольшана в том году была вторым по количеству населения населённым пунктом Золочевского уезда после самого Золочева.
 В 1780 местечко Ольшана вошло в Золочевский уезд Харьковского наместничества (с 1835 года — Харьковской губернии).
 В 1906 году Ольшаны (Ольшаная, Ольшанка) были слободой Харьковского уезда Харьковской губернии в 28 верстах от города Харькова, при pp. Ольшанке и Осиной. Церквей 4; базары и 4 ярмарки. Жителей 9252.
 В 1919 году был создан крестьянами ТОЗ (Товарищество по совместной обработке земли).
 В 1920-х годах село являлось админцентром Ольшанского района Харьковского округа Харьковской губернии; район упразднён в … году.
 В 1920-х-1930-х годах Николаевский храм в Ольшанах был канонично православным и принадлежал Харьковской и Ахтырской епархии РПЦ; священником в 1932 году был Усатый, Аполлоний Саввич, 1887 г. рождения.
В те же годы Воскресенская церковь также являлась канонично православной и относилась к той же епархии РПЦ; священниками в 1932 году были Уманцев, Иоанн Никифорович, 1882 г.р., и Владыков, Григорий Иванович, 1878 г.р.
 В 1938 году Ольшаны стали посёлком городского типа.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Ольшанах были 2764 двора, православная церковь, два кирпичных завода, более десяти ветряных мельниц и сельсовет.

В ходе Великой Отечественной войны в конце октября 1941 года Ольшаны были оккупированы наступавшими немецкими войсками; повторно оккупированы 9 марта 1943 года.

Во время немецкой оккупации в окрестностях посёлка действовал советский партизанский отряд под командованием Даниила Гришко.

В середине февраля и середине августа 1943 года посёлок был освобожден Советской армией.

В годы войны 520 жителей села воевали на фронтах в рядах Советской армии; из них погибли минимум 115 воинов; 220 были награждены боевыми орденами и медалями СССР.

В 1966 году население составляло 9 700 человек.

По состоянию на начало 1974 года здесь действовали мебельная фабрика, швейная фабрика и совхоз овоще-молочного направления.

В 1976 году население составляло 9 550 человек. К этому году за мирный труд 238 жителей были награждены орденами и медалями СССР. Здесь работал овоще-молочный совхоз «Ольшанский», за которым были закреплены 3 534 га сельхозугодий, в том числе 2 801 га пахотной земли.

В 1981 году население Ольшан составляло 9 200 жителей; здесь действовали мебельная фабрика, швейная фабрика, цеха харьковских швейных фабрик «Украина» и «Динамо», цех Дергачёвского пищекомбината, комбинат коммунальных предприятий, средняя школа, два лечебных заведения, Дом культуры и две библиотеки.

В январе 1989 года численность населения составляла 8492 человека.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь совхоза «Ольшанский».

На 1 января 2013 года численность населения составляла 7041 человек.

Современное состояние

Экономика 
 Молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.
 Мебельная, швейная фабрики.
 Овощные и молочные хозяйства.
 Сельскохозяйственное ООО «Вільне».
 Мельница.
 Завод «Сталекс»

Транспорт 
Находится в 28 км от Харькова, 6 км от железнодорожной станции Пересечная, на трассе «Харьков—Сумы». Через посёлок проходит автомобильная дорога . Имеется автобусное сообщение с Харьковом (маршрут № 1152).

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Дом культуры.
 Библиотека.
 Больница.

Известные жители 
Уроженцы Ольшан получили почётные звания Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда:
 Андрейко, Николай Матвеевич — за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра;
 Денчик, Николай Фёдорович — за образцовое выполнение боевых заданий;
 Коваль, Иван Лукич — Герой Социалистического Труда.
 Батий, Григорий Иванович — заслуженный художник Украины.
 Колесник, Борис Афанасьевич  — заслуженный художник Украины.
 Крамаренко, Андрей Иванович —  Народный артист Украинской ССР (1946).
 Дудник, Николай Григорьевич — заслуженный артист Украины.(1938 г.-2020 г.)
В расположенной близ Ольшан усадьбе Ковалевских родились и жили известные русские люди — в частности, историк, профессор Максим Максимович Ковалевский,

Достопримечательности 

 Николаевская церковь.
 Братская могила советских воинов.
 Земельный банк (1912).
 Здание Земской школы (1910).

См. также 
 Ольшана — село в Харьковской области (Двуречанский район)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Официальный сайт посёлка Ольшаны 
 форум посёлка Ольшаны 

Посёлки городского типа Харьковской области
 
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)